Il popolo Samburu del Kenya centrosettentrionale
 La lingua samburu parlata dal popolo Samburu
 Il contea di Samburu, contea del Kenya costituito nella regione abitata dai Samburu
 La Samburu National Reserve, un'area naturale protetta nel distretto di Samburu